Dayi puede referirse a:

Animales
Dayi especie de musaraña de la familia de los Soricidae. 
Aves
Dayi especie de ave que se encuentra en Brasil y Bolivia.
Dayi especie de ave en la familia Tyrannidae. 
Peces
Dayi especie de peces de la familia Ariidae.
Dayi  especie de pez de agua dulce de la familia de los aplocheílidos.
Dayi especie de peces de la familia de los Gobiidae.
Dayi especie de peces de la familia Characidae.
Dayi especie de peces de la familia Balitoridae.
Dayi especie de pez de la familia Blenniidae.
Dayi especie de peces de la familia Clariidae.
Dayi especie de peces de la familia Bagridae.
Geografía
Dayi distrito de la región Volta de Ghana.
Dayi distrito de la región Volta de Ghana.
Dayi localidad en Chengdu, China.
Otros
Dayi método para escribir chino en un teclado.